Janne Gunnarsson kan syfta på:
Tennisspelaren Jan Gunnarsson
Författaren Jan F Gunnarsson